

Patronyme 

 Alexandre Marie Gassot de Fussy (1779-1844), homme politique français.
 Charles Gassot (1947-), producteur français de cinéma.
 Marie-Angélique Gassot (c.1658-1756), actrice française.
 Nicole Gassot (1605-1679), actrice française.
 Philibert Gassot (1626-1695), comédien français.
 Philippe Gassot (1952-), journaliste français.

Toponyme 

 Le Plessis-Gassot commune française située dans le département du Val-d’Oise.

Monument 
 Église Notre-Dame-de-l'Assomption du Plessis-Gassot
Patronyme français